Het seizoen 2006/07 was de 26ste editie van de Nederlandse dameshoofdklasse hockey.  Bij de dames begon het seizoen op 20 september 2006 en duurde tot 20 mei 2007. 

In het voorgaande seizoen waren Push en Hurley gedegradeerd. Hiervoor kwamen Groningen en Forward in de plaats.

Den Bosch pakte haar tiende titel op rij. Victoria degradeerde rechtstreeks en Groningen door verlies in de nacompetitie.

Eindstand 
Na 22 speelronden was de eindstand:

Legenda

Uitslagen reguliere competitie 
Informatie: Zonder de Play Offs.
De thuisspelende ploeg staat in de linkerkolom.

Topscorers

Play-offs
Na de reguliere competitie werd het seizoen beslist door middel van play-offs om te bepalen wie zich kampioen van Nederland mag noemen.  De nummer 1 neemt het op tegen de nummer 4 en de nummer 2 neemt het dan op tegen de nummer 3. De winnaars hiervan komen in de finale.

Bij de vrouwen hadden Den Bosch, Laren, Amsterdam en Klein Zwitserland zich geplaatst voor de eindstrijd.

Eerste halve finales

Tweede halve finales

Derde wedstrijd

Finale

(*) Eindstand 2-2: Amsterdam wns na strafballen 5-4

Derde wedstrijd

Den Bosch kampioen hoofdklasse dames 2006/07.

Promotie/Degradatie play offs
De als 10de en 11de geëindigde hoofdklassers Forward en Groningen moesten zich via deze play offs proberen te handhaven in de hoofdklasse. Oranje Zwart en HDM zijn kampioen geworden van de overgangsklasse en moeten uitmaken wie de opengevallen plaats in de hoofdklasse overneemt van Victoria.

Play off rechtstreekse promotie

Oranje Zwart is gepromoveerd en HDM neemt het op tegen Groningen om promotie/handhaving. De nummers 2 van de beide overgangsklassen HGC en HIC nemen het tegen elkaar op om te bepalen wie in de tweede serie play offs het dan op mag nemen tegen Forward.

Play off nummers 2 overgangsklasse

HGC terug naar overgangsklasse en HIC speelt play off tegen Forward.

Play offs tweede serie

Forward handhaaft zich en HDM promoveert naar de hoofdklasse. Groningen degradeert naar de overgangsklasse.

Externe link
 Website van de hoofdklasse 2006/07

Hockey in 2006
Hockey in 2007
 2006/07